La Serie A AIFA 1987 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano nel 1987. È stato il settimo campionato organizzato dall'Associazione Italiana Football Americano.

Sulla spinta della continua crescita del football italiano, nel 1987 il numero delle partecipanti alla Serie A raggiunse la cifra record di 28 squadre. Si trattava, per avere un'idea della dimensione del fenomeno, dello stesso numero di franchigie iscritte all'epoca alla National Football League statunitense, la quale però copriva un bacino di utenza infinitamente più ampio.

Parallelamente alla crescita del numero di club e di appassionati, iniziarono le prime difficoltà: uno dei più antichi club italiani, i Rams Milano, chiuse i battenti, mentre i prestigiosi Frogs Busto Arsizio, già vincitori di un superbowl, per sopravvivere furono costretti a fondersi con i Vikings della vicina Legnano, dando origine ai Frogs Legnano.

Per raggiungere il numero stabilito di 28 iscritte, a fronte di nessuna retrocessione, furono quindi ammessi alla Serie A i Chiefs Ravenna e i Green Machine Camposampiero, oltre alle neopromosse Redskins Verona, Pharaones Garbagnate, Seahawks Bellusco e Dolphins Ancona.



Regular season 
Le prime 4 classificate di ogni girone accedono ai playoff.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Playoff 
Accedono ai playoff le prime 4 squadre di ogni girone.

VII Superbowl 

Il VII Superbowl italiano si è disputato sabato 11 luglio 1987 allo Stadio Romeo Neri di Rimini. L'incontro è stato vinto dai Frogs Legnano, al terzo superbowl disputato, sui Seamen Milano per 27 a 24.

Robert Frasco, quarterback dei Frogs, è stato premiato come MVP dell'incontro.

Note

Voci correlate 
 Serie B AIFA 1987
 Serie C AIFA 1987

Campionato AIFA